Kelsey Lynn Batelaan (n. 3 de Julho de 1995) é uma atriz estadunidense mais conhecida por interpretar Annie McNamara no seriado Nip/Tuck.

Filmografia
 Nip/Tuck (2003-2010) ... Annie McNamara
 She Spies (2004) ... Jovem Cassie
 8 Simple Rules... for Dating My Teenage Daughter (2003) ... Pequena Bridget
 Power Rangers: Wild Force (2002) ... Jovem Taylor

Ligações externas
 

Atores dos Estados Unidos